Gallows steht für:
Gallows (Band)
 Luke Gallows, US-amerikanischer Wrestler

Siehe auch:
 Gallows Point
 Gallos